Sumail () bezeichnet:

einen Ort in Oman, siehe Sumail (Oman)
eine Stadt in der Autonomen Region Kurdistan (Irak), siehe Semile
Sumail Hassan ein E-Sportler aus Pakistan